Als Buschratten werden folgende Arten und Gattungen der Nagetiere bezeichnet:

 Australische Buschratte (Rattus fuscipes)
 Afrikanische Buschratten (Aethomys)
 Asiatische Buschratten, oder Kaffeeratten (Golunda)
 Hadromys 
 Allens Buschratten (Hodomys)
 Kleinstbuschratten (Nelsonia)
 Amerikanische Buschratten (Neotoma)

Diese Gattungen bilden nicht alle einen Verwandtschaftskreis, es handelt sich teilweise auch um zufällige Übereinstimmungen der Trivialnamen.

In älterer Literatur findet sich die Bezeichnung "Buschratten" gelegentlich für die Agutis.